Уолтер Крюгер (; 26 января 1881, Флатов, Западная Пруссия, Германская империя — 20 августа 1967, , Пенсильвания, США) — генерал армии США. Во время Второй мировой войны командовал 6-й армией США в юго-западной части Тихого океана. Он был первым человеком в армии США, прошедшим весь путь от рядового до «четырёхзвёздного» генерала.

В 1898 году Уолтер начал службу в армии США во время испано-американской войны. Он служил на Кубе во время этой войны, а затем участвовал в филиппино-американской войне. В 1901 году он получил звание второго лейтенанта. В 1914 году Уолтер начал служить в Национальной гвардии в Пенсильвании. 23 июня 1916 года его полк начал нести службу на мексиканской границе. После вступления США в Первую мировую войну в апреле 1917 года Крюгер был назначен в 84-ю пехотную дивизию помощником начальника штаба, а затем начальником штаба. В феврале 1918 года Уолтера отправили в Лангр, где он учился в школе генерального штаба Американских экспедиционных сил. В октябре 1918 года стал начальником штаба танкового корпуса американских экспедиционных сил.

Между мировыми войнами Крюгер занимал ряд командных и штабных должностей. В 1941 году он принял командование 3-й армией, которая проходила подготовку в Луизиане. В 1943 году он был назначен командующим 6-й армией в юго-западной части Тихого океана под руководством Дугласа Макартура. Он принимал участие в битве за Лейте, а также в сражениях на острове Лусон.

В июле 1946 года Крюгер ушёл в отставку и поселился в Сан-Антонио (штат Техас). В 1953 году он написал книгу «From Down Under to Nippon: The Story of the 6th Army In World War II», в которой описывается кампания 6-й армии в юго-восточной части Тихого океана.

Молодость 
Вальтер Крюгер родился в Злотуве, Западная Пруссия, которая входила в состав Германской империи, а сейчас является частью Польши. Он был сыном прусского помещика Юлиуса Крюгера, служившего офицером прусской армии во франко-прусской войне, и его жены Анны Хассе. После смерти Юлиуса, Анна и её трое детей в 1889 году эмигрировали в США к своему дяде, который жил в Сент-Луисе, штат Миссури. В Сент-Луисе Анна вышла замуж за Эмиля Карла Шмидта и семья переехала в Мадисон, штат Индиана. Крюгер получил образование в средней школе в Мадисоне и в технической средней школе в Цинциннати, штат Огайо. В молодости он хотел стать морским офицером, но его мать была против и он решил пойти в кузнецы.

Ранняя военная служба 
17 июня 1898 года Крюгер вместе с одноклассниками из школы поступил на службу, во время испано-американской войны, во 2-й добровольческий пехотный полк США. Он прибыл в Сантьяго-де-Куба через несколько недель после битвы за Сан-Хуан-Хилл и провел там восемь месяцев, дослужившись до сержанта. В феврале 1899 года он уволился из рядов добровольческого полка и вернулся в Огайо, планируя стать инженером-строителем.

Многие из его сослуживцев служили во время филиппино-американской войны. В июне 1899 года Крюгер вновь был зачислен на службу рядовым в 12-й пехотный полк, в составе 2-й пехотной дивизии 8-го армейского корпуса под командование Артура Макартура, который сражался против Эмилио Агуинальдо. Полк из Анхелеса направился в Тарлак, который был ставкой Агуинальдо. Но Агуинальдо отступил и 12-й пехотный полк преследовал его через всю центральную равнину острова Лусон до города Дагупан. 1 июля 1901 года он был повышен до второго лейтенанта и назначен в 30-й пехотный полк, который располагался на Мариндуке.

В декабре 1903 года Крюгер вернулся в США вместе с 30-м пехотным полком. Полк базировался в форте Крук (ныне Оффатт), штат Небраска. В сентябре 1904 года он женился на Грейс Эйлин Норвелл, с которой познакомился на Филиппинах.

В 1904 году Крюгер учился в пехотно-кавалерийском училище в форте Ливенворт, штат Канзас. В 1907 году учился в Командно-штабном колледже армии США. После окончания колледжа был назначен в 23-й пехотный полк в форт Онтарио, штат Нью-Йорк. В июне 1909 года он был назначен на факультет языков в форте Ливенворт инструктором по испанскому, французскому и немецкому языку, на которых Крюгер свободно разговаривал. Затем он занимался обучением офицеров Национальной гвардии США в форте Бенджамина Харрисона (Индиана) и в форте Драм (Нью-Йорк). В это время он опубликовал переводы нескольких немецких военных произведений, его перевод книги Уильяма Балка «Тактики» привлек внимание Начальника штаба Армии США генерал-майора Леонарда Вуда и был всесторонне изучен.

Первая мировая война 

В августе 1914 года Крюгеру, после начала Первой мировой войны, предложили должность наблюдателя в немецкой армии, но он отказаться от неё по семейным обязательствам. Вместо этого он был назначен в 110-й пехотный полк Национальной гвардии Пенсильвании. С 23 июня 1916 года полк нес службу в течение пяти месяцев вдоль мексиканской границы во время Мексиканской экспедиции под командованием генерал-майора Джона Першинга. В октябре 1916 года полк вернулся в Пенсильванию. После этого Крюгер был инструктором и одним из организаторов школы для офицеров в Пенсильванском университете. В журнале «Пехота» он напечатал статью, в которой призывал к созданию большой национальной армии на примере европейских стран.

В апреле 1917 года, после вступления США в Первую мировую войну, Крюгер был назначен помощником начальника штаба 84-й пехотной дивизии и с 5 августа 1917 года он становится начальником штаба в звании майора. В феврале 1918 года его отправили в Лангр (Франция) для обучения в школе Генерального штаба Американских экспедиционных сил. В мае 1918 года Крюгер был назначен начальником штаба 26-й пехотной дивизии. Но вскоре Сухопутные войска Франции попросили отправить Крюгера в США из-за его немецкого происхождения. В августе 1918 года он вернулся во Францию в составе 84-й пехотной дивизии. В октябре 1918 года он был назначен начальником штаба танкового корпуса Американских экспедиционных сил. В ноябре 1918 года Крюгер занимает должность помощника начальника штаба VI и IV корпусов во время оккупации Рейнской области в звании полковника. В 1919 году за службу в Первой мировой войне Вальтер Крюгер был награждён медалью «За выдающиеся заслуги».

Примечание

Ссылки 
 
 Уолтер Крюгер на сайте КиноПоиск

Выпускники Военного колледжа Армии США
Выпускники Военно-морского колледжа (США)
Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США
Преподаватели Военно-морского колледжа (США)
Военачальники Второй мировой войны
Командующие 6-й армией США
Командующие армейскими корпусами США
Участники иностранной военной интервенции в Мексике (США)
Участники Испано-американской войны‎